Human — польський музичний гурт
 Human — альбом гурту Death
 Human — альбом Рода Стюарта
 Human — альбом канадського рок-гурту Three Days Grace
 Human — сингл гурту The Human League
 Human — сингл гурту The Killers

Див. також 
 Людина (значення)